John McDonald, (1787-1860) politico canadese
John McDonald  (1869-1934), politico australiano
John McDonald, bobbista statunitense
John McDonald  (1837-1917), politico statunitense
John McDonald, politico neozelandese
John McDonald, tennista neozelandese
John McDonald, architetto statunitense
John Wade McDonald, militare statunitense
John W. McDonald, politico statunitense.
John Lawrence McDonald (nato nel 1894), politico statunitense
John Stevenson McDonald (nato nel 1828), politico scozzese